Верхняя Тюгальбуга — опустевшая деревня в Новомалыклинском районе Ульяновской области. Входит в состав Новочеремшанского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров на восток-северо-восток по прямой от районного центра села Новая Малыкла.

История
В 1911 году, выходцы из села Старая Тюгальбуга, образовали новый населённый пункт — деревню Верхняя Тюгальбуга.

Население отсутствует по крайней мере с 1989 года.

Население
Население не было учтено как в 2002 году, так и по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Новомалыклинского района